Ruta 237 o Carretera 237 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 237, en la provincia del Neuquén.

España 
 N-237.

Carreteras por número